Аване́сов — вірменське прізвище, походить від власного імені Аванес.

Відомі носії 

 Аванесов Варлаам Олександрович (1884–1930) — радянський державний діяч.
 Аванесов Георгій Андрійович (Амбарцумович) (1922, Луганськ — 1984, там само) — український диригент.
 Аванесов Рубен Іванович (1902, Шуша — 1982, Москва) — російський мовознавець.

Див. також 
 Аванесова